Nesochrysa är ett släkte av insekter. Nesochrysa ingår i familjen guldögonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Guldögonsländor
Nesochrysa